Goffman ist der Familienname folgender Personen: 
 Alice Goffman (* 1982), US-amerikanische Soziologin
 Casper Goffman (1913–2006), US-amerikanischer Mathematiker
 Erving Goffman (1922–1982), US-amerikanischer Soziologe
 William Goffman (1924–2000), US-amerikanischer Informationswissenschaftler